Campo Maior, comune brasiliano dello Stato del Piauí

Campo Maior, comune portoghese del Distretto di Portalegre